Tjæreby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Tjæreby Sogn (Hillerød Kommune)
 Tjæreby Sogn (Slagelse Kommune)